Dustin Sproat (né le  à Red Deer, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1999 avec les Thunder de Drayton Valley dans la Ligue de hockey junior de l'Alberta.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || Thunder de Drayton Valley || LHJA ||54 ||12 ||16 ||28 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 || Tigers de Princeton || NCAA ||30 ||3 ||8 ||11 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Tigers de Princeton || NCAA ||31 ||7 ||44 ||11 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || Tigers de Princeton || NCAA ||31 ||18 ||17 ||35 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Royals de Reading || ECHL ||16 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Falcons de Fresno || ECHL ||16 ||2 ||4 ||6 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||39 ||13 ||21 ||34 ||61 ||15 ||7 ||8 ||15 ||6
|- 
|2009-2010 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||66 ||24 ||35 ||59 ||71 ||24 ||11 ||9 ||20 ||27 
|-
|2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Nottingham Panthers || EIHL || 17 || 6 || 12 || 18 || 33 || || || || ||
|-
|2010-2011 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 56 || 21 || 21 || 42 || 67 || || || || ||
|-
|2012-2013 || Bentley Generals || ()|| 9 || 5 || 7 || 12 || 6 ||4 ||1 ||3 ||4 ||0

Notes et références 

Naissance en novembre 1981
Naissance à Red Deer
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Princeton
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Nottingham Panthers
Attaquant de hockey sur glace